Arbman är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var 86 personer med detta namn bosatta i Sverige.  De som hittills biograferats i svenskspråkiga Wikipedia, tillhör alla samma släkt, som leder sitt ursprung från Arboga.

Personer med efternamnet Arbman
 Dagny Arbman (1908–1997), författare och översättare
 Ernst Arbman (1891–1959), religionshistoriker, professor
 Ernst Arbman (präst) (1818–1896), kontraktsprost, väckelsepredikant i Jämtland
 Gunnar Arbman (född 1940), fysiker
 Holger Arbman (1904–1968), arkeolog
 Johan Olof Arbman (1780–1830), kyrkoherde
 Johannes Arbman (1844–1917), kontraktsprost
 Olof Arbman, flera personer
 Olof Emanuel Arbman (1847–1921), kontraktsprost
 Olof Johannes Arbman (1887–1955), kontraktsprost, psalmförfattare
 Rosa Arbman (1861–1919), författare
 Stig Arbman (1901–1983), reklamman

Släktträd (urval)

 Johan Olof Arbman (1780–1830), kyrkoherde, gift med Johanna Sofia Dillner
 Ernst Arbman (präst) (1818–1896), gift med Eva Eskilina Dillner
 Johannes Arbman (1844–1917), kontraktsprost,
 Olof Emanuel Arbman (1847–1921), kontraktsprost
 Olof Johannes Arbman (1887–1955), kontraktsprost, psalmförfattare
 Ernst Gottfrid Arbman (1891–1959), religionshistoriker, professor
 Rosa Arbman (1861–1919), författare
 Gottfrid Arbman (1822–1889), apotekare, gift med Ingeborg Ulrika Dillner
 Gustaf Emanuel Arbman (1852–1905), apotekare
 Erik Holger Arbman (1904–1968), arkeolog gift med Dagny Arbman (1908–1997), författare och översättare
 Arnold Gotthold Sigfrid Arbman (1853–1915), läkare
 Stig Arbman (1901–1983), reklamman

Se även
 Arbmans, reklambyrå, grundad av Stig Arbman

Källor
 

Svenska efternamn
Svenska släkter